Бурміцький — українське прізвище. Жіночий варіант — Бурміцька.

 Бурміцька Людмила Франківна
 Бурміцький Володимир 
 Бурміцький Олександр Анатолійович

Українські прізвища